Rutger Worm (Nijmegen, 1986. február 1. –) holland labdarúgó. A NEC Nijmegen csatára.

Külső hivatkozások 

Holland labdarúgók
A NEC labdarúgói
Labdarúgócsatárok
1986-ban született személyek
Élő személyek
Nijmegeniek